100 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje i półfinały odbyły się 3 sierpnia, a finał 4 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 70 zawodniczek z 61 krajów.

Złoty medal zdobyła Rosjanka Julija Jefimowa. Broniąca tytułu mistrzyni z 2013 roku, reprezentantka Litwy Rūta Meilutytė zajęła drugie miejsce. Brąz wywalczyła Alia Atkinson z Jamajki.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:07.

Półfinały 
Półfinały odbyły się o 17:58.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się o 19:17.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015